-{SDI Media}- () међународна је компанија основана 1965. године која се бави синхронизацијом, преводом и титловањем филмова, телевизијских серија, цртаних филмова и слично. Главна канцеларија налази се у Лос Анђелесу, док се додатне канцеларије налазе и у Варшави и Манили. Раде у око 37 држава широм света. Компанија такође има једну канцеларију у Србији која титлује мноштво канала.

Сарадња

ТВ канали 
 Дизни канал
 Дизни XD
 Дизни џуниор
 Cartoon Network
 Boomerang 
 Комеди сентрал
 Еј-Екс-Ен
 Еј-Екс-Ен спин
 Еј-Ем-Си
 МТВ

Спољашње везе 
 


Филмске компаније у САД
Предузећа из Лос Анђелеса
Предузећа из Београда